Jadwiga Czaki (1860–1921) – aktorka
 Jadwiga Czaki (1887–1944) – działaczka niepodległościowa, odznaczona Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych, żona Tytusa i matka Hanny

Przypisy